Казимир Феликсович Валишевский (; 1849—1935) — польский историк, писатель и публицист, известный в России сочинениями по придворной истории XVIII века (эпоха дворцовых переворотов), которые пересыпаны салонными анекдотами и подробностями интимной жизни правителей.

Биография 
Окончил гимназию в Варшаве. Затем обучался в иезуитской школе в Меце (Франция) и в школе права в Нанси, а завершил образование в Парижской школе права, где получил степень доктора юридических наук. В 1875—1884 гг. преподавал в Кракове, с 1885 г. постоянно жил и работал во Франции. С конца 1870-х начал публиковать статьи, сборники документов, книги, посвящённые экономическим и правовым проблемам.

Широкую известность К. Валишевскому принесла серия произведений, посвящённых истории России XVII—XIX вв. Он издаёт во Франции на французском языке, начиная с 1893 года, одну за другой книги о русских царях и императорах, об их окружении. Книги Валишевского были объединены в серию «Происхождение современной России» (название по образцу «Происхождения современной Франции» Ипполита Тэна) и охватывают период между царствованиями Ивана Грозного и Александра I.

Более тридцати лет К. Валишевский посвятил изучению России. Он работал в архивах Парижа и Лондона, Берлина и Вены, а также Петербурга, где пользовался покровительством Великого князя Николая Михайловича.

Последняя его книга, посвященная Александру I, вышла в Париже в 1923 году. В 1929 году «за большой вклад в современную историографию» Валишевский был удостоен награды французской Академии наук. Умер в Париже в 1935 году.

Сочинения Валишевского пришли к российскому читателю в период правления Николая II (между Первой русской революцией и началом Первой мировой войны) и приобрели большую популярность. Г. Балицкий, редактор русского издания книги Валишевского «Пётр Великий», объясняет это повысившимся интересом к отечественной истории, а также тем, что жизнь и деятельность Петра I (как и некоторых других исторических личностей) получили недостаточно полное освещение в литературе: «Мы ещё не дождались лучшей его характеристики историка Ключевского». В период перестройки в СССР были выпущены многочисленные репринты дореволюционных изданий французского писателя. Его труды неоднократно переиздавались и впоследствии. В частности, в 2013 году стартовал литературный проект Б. Акунина «История Российского государства», где публикуются не только оригинальные произведения писателя, но и рекомендованные им сочинения на историческую тематику. Среди последних — несколько работ Валишевского: «Иван Грозный», «Смутное время», «Образование государства» (1-я часть книги «Первые Романовы»), «Восстановление нации» (2-я часть книги «Первые Романовы»).

Критика 
Исторические сочинения Валишевского принято считать не имеющими научной ценности. Ещё до революции авторы энциклопедии Гранат констатировали: «Живо написанные и изобилующие бытовыми подробностями в научном отношении оцениваются как крайне легковесные, часто не возвышающиеся над уровнем заурядного исторического романа». Большая советская энциклопедия даёт профессиональным качествам Валишевского-историка не менее суровую оценку:

Сосредоточивая своё внимание исключительно на личной жизни царствующих особ, Валишевский даёт лишь историю придворных интриг и любовных похождений и анекдотов; какой-либо социальный анализ в сочинениях Валишевского совершенно отсутствует.

Несмотря на эти недостатки, книги Валишевского активно использовались некоторыми отечественными авторами. Так, А. Д. Нечволодов обращался к его сочинениям при создании «Сказаний о Русской земле». На материале работ Валишевского частично основана и характеристика событий Смутного времени, сделанная Б. Акуниным в 4-м томе «Истории Российского государства».

Произведения 
 «Потоцкий и Чарторыйский» (1887);
 «Польско-французские отношения в XVII веке: 1644—1667» (1889);
 «Екатерина Великая. Роман одной императрицы» (1893, в других переводах: «Роман императрицы Екатерины Второй», «Роман императрицы»);
 «Вокруг трона» (1894);
 «Петр Великий» (1897);
 «Марысенька (Мария де Лагранж д’Аркьен), жена Собеского, королева Польши. 1641—1716» (1898);
 «Наследие Петра Великого» (1900, в других переводах: «Преемники Петра Великого», «Царство женщин»);
 «Русская литература» (1900);
 «Последняя из Романовых. Елизавета I» (1902, в русском переводе: «Дочь Петра Великого»);
 «Иван Грозный» (1904);
 «Революционный кризис. 1584—1614» (1906, в русских переводах: «Смутное время», «Великая разруха»);
 «Колыбель династии. Первые Романовы. 1613—1682» (1909, в русском переводе: «Первые Романовы»; в библиотеке проекта «История Российского государства» части этой книги напечатаны как самостоятельные произведения);
 «Сын Екатерины Великой. Павел I» (1912);
 «Неизвестная Польша» (1919);
 «Александр I» (1923).

Валишевскому принадлежит издание исторических документов, относящихся к царствованию Яна Собеского (1879—81), и «Korespondencja ks. K. Radziwiłła» (1889). Интерес представляют также статьи «Obyczaje ekonomiczne we Francji», «Wychowanie publiczne we Francji», «Poselstwo hr. de Broglie», «Królowa Marja Ludwika».

Примечания

Ссылки 
 
 Lib.Ru/Классика: Валишевский Казимир Феликсович: Собрание сочинений

Историки Польши
Польские писатели
Писатели Польши
Публицисты Польши
Историки Франции
Специалисты по истории России